BV 06 steht für:
 BV Altenessen 06
 BV 06 Luckenwalde